Éretlenek (Les Sous-doués 1980) francia filmvígjáték
Éretlenek (1995) magyar tévéfilmsorozat

Hasonló
Éretlenek a tengerparton (Les Sous-doués en vacances 1981) Francia filmvígjáték